Cf (CF):
 Cf — символ химического элемента калифорния
 CF — формат флеш-памяти
 CF (от ) — обозначение денежного потока
 CF — аббревиатура от CrossFire технологии
 .CF — доменная зона ЦАР
CF — продукт от Atlassian Confluence
 cf. —  от , подобный, похожий. Употребляется в палеонтологии и зоологии в тех случаях, когда вид определён приблизительно, и хотя автор считает, что это тот же вид, полной уверенности нет. Сравни: aff.

Примечания